Dit is een lijst van planetoïden 108801-108900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 108801 - || 2001 OV71 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108802 - || 2001 OB72 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108803 - || 2001 OX72 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108804 - || 2001 OP73 || 21 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108805 - || 2001 OT73 || 21 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108806 - || 2001 OK74 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108807 - || 2001 ON74 || 29 juli 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108808 - || 2001 OR74 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108809 - || 2001 OU74 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108810 - || 2001 OV74 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108811 - || 2001 OA75 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108812 - || 2001 OG75 || 24 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108813 - || 2001 OH75 || 24 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108814 - || 2001 OU75 || 25 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108815 - || 2001 OD76 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108816 - || 2001 OL76 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108817 - || 2001 OS76 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108818 - || 2001 OM77 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108819 - || 2001 OW77 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108820 - || 2001 OX77 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108821 - || 2001 OT78 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108822 - || 2001 OX78 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108823 - || 2001 OD79 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108824 - || 2001 OG79 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108825 - || 2001 OQ79 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108826 - || 2001 OG80 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108827 - || 2001 OH80 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108828 - || 2001 OU81 || 26 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108829 - || 2001 OC82 || 26 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108830 - || 2001 OE82 || 31 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108831 - || 2001 OT82 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108832 - || 2001 OX83 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108833 - || 2001 OO84 || 18 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108834 - || 2001 OU84 || 19 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108835 - || 2001 OW84 || 19 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108836 - || 2001 OE86 || 22 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108837 - || 2001 OG86 || 22 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108838 - || 2001 OZ87 || 31 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108839 - || 2001 OB88 || 31 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108840 - || 2001 OJ89 || 22 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108841 - || 2001 OR89 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108842 - || 2001 OS89 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108843 - || 2001 OE90 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108844 - || 2001 OA91 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108845 - || 2001 OL91 || 30 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108846 - || 2001 OW91 || 31 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108847 - || 2001 OB92 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108848 - || 2001 OF92 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108849 - || 2001 OM92 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108850 - || 2001 OU92 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108851 - || 2001 OF94 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108852 - || 2001 OJ94 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108853 - || 2001 OL94 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108854 - || 2001 OQ94 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108855 - || 2001 OU94 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108856 - || 2001 OT95 || 25 juli 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 108857 - || 2001 OV95 || 25 juli 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 108858 - || 2001 OJ96 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108859 - || 2001 OU96 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108860 - || 2001 OZ96 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108861 - || 2001 OD97 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108862 - || 2001 OQ97 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108863 - || 2001 OR98 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108864 - || 2001 OS98 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108865 - || 2001 OZ98 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108866 - || 2001 OO99 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108867 - || 2001 OH100 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108868 - || 2001 OK100 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108869 - || 2001 OA102 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108870 - || 2001 OQ102 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108871 - || 2001 OR102 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108872 - || 2001 OE103 || 29 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108873 - || 2001 OF103 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108874 - || 2001 OD104 || 30 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108875 - || 2001 OT104 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108876 - || 2001 OV104 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108877 - || 2001 OK105 || 29 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108878 - || 2001 OX105 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108879 - || 2001 OB106 || 29 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108880 - || 2001 OC106 || 29 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108881 - || 2001 OD106 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108882 - || 2001 OF106 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108883 - || 2001 OG106 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108884 - || 2001 ON106 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108885 - || 2001 OD107 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108886 - || 2001 OL107 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108887 - || 2001 OU110 || 27 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108888 - || 2001 OQ111 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108889 - || 2001 PX || 2 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108890 - || 2001 PR1 || 8 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108891 - || 2001 PH2 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108892 - || 2001 PM2 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108893 - || 2001 PV2 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108894 - || 2001 PC3 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108895 - || 2001 PF3 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108896 - || 2001 PT3 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108897 - || 2001 PW4 || 6 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108898 - || 2001 PX4 || 6 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108899 - || 2001 PP5 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108900 - || 2001 PU5 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten